Le  est un sanctuaire shinto consacré au kami Ōmononushi et situé dans la ville de Gifu, préfecture de Gifu au Japon.

Référence

Voir aussi

Article connexe 
 Ōmiwa-jinja

Lien externe 
 .

Sanctuaire shinto dans la préfecture de Gifu